Panagia (griechisch  „die Allheilige“, „die Ganzheilige“) steht für:
 Panagia, griechisch-orthodoxe Bezeichnung der Jungfrau Maria
 Panagia, von orthodoxen Bischöfen auf der Brust getragenes Marienmedaillon
 Panagia, Marien-Bildtypus mit oder ohne Jesuskind, von Heiligen und Engeln flankiert.
 Panagia, Brotsegnung zu Ehren Marias

Orte in Griechenland:
 Panagia (Kavousi), Ort auf Kreta
 Panagia (Aristotelis), Bezirk der Gemeinde Aristotelis in Makedonien
 Panagia (Thasos), Ort auf der Insel Thassos
 Panagia (Ziros), Dorf in der Gemeinde Ziros in Epirus
 Kato Panagia, Ortsteil von Kastro-Kyllini, siehe Kastro-Kyllini #Kato Panagia
 Kyra Panagia, Insel der Sporaden

Orte in Zypern:
 Pano Panagia, Ort im Bezirk Paphos in Zypern

Kirchen:
 Panagia Chalkeon in Thessaloniki
 Panagia Acheiropoietos in Thessaloniki
 Panagia Kanakaria auf Zypern
 Panagia tis Kyras (Livadia) auf Zypern
 Panagia Kera, mehrere Kirchen auf Kreta
 Panagia Kamariotissa, auf der Insel Heybeliada in Istanbul